Santa Maria del Rosario kan avse:

 Santa María del Rosario – en kommun i Mexiko
 Santa Maria del Rosario, Palermo – en byggnad i Palermo
 Santa Maria del Rosario a Monte Mario – kyrkobyggnad i Quartiere Della Vittoria i Rom
 Santa Maria del Rosario in Prati – kyrkobyggnad i Rione Prati i Rom
 Santa Maria del Rosario e San Pietro Chanel – kyrkobyggnad i Rione Castro Pretorio i Rom
 Santa Maria del Rosario della Divina Provvidenza – kyrkobyggnad i Rione Campo Marzio i Rom
 Santa Maria del Rosario, Trastevere – kyrkobyggnad i Rione Trastevere i Rom
 Santa Maria del Rosario nel Cimitero di Santo Spirito – ej längre existerande kyrkobyggnad i Rione Trastevere i Rom